Лотса Тугой Кошель () — книжка с картинками, написанная певицей Мадонной.

Мировая премьера состоялась 7 июня 2005 года, а 16 августа, в день Рождения Мадонны книга появилась в российских магазинах. Эта книга относится к числу явно вдохновлённых древнееврейскими текстами агады.

Сюжет 

История рассказывает о самом богатом в мире человеке Лотсе (, английский вариант имени указывает на его франко-итальянское происхождение). Ему казалось, что все покупается и продается, но ни за какие деньги он не мог купить себе счастья. Он приобретал громадные дворцы, лучших лошадей, роскошные кареты, но по-прежнему оставался несчастливым и угрюмым.

Иллюстрации 
Иллюстрации выполнил португальский художник и Руи Паэс. Главный герой  изображён грейхаундом, хотя в тексте притчи не упоминается, что он собака. Изображение со слугой-белкой, несущей зонтик над господином-грейхаундом, является явной отсылкой к известнейшей картине Антониса Ван Дейка «Портрет маркизы Елены Гримальди». Руи Паэс также изобразил героя несущим ещё одну картину Ван Дейка — «The Golden Lady».

Перевод 
Перевод книги выполнен Леонидом Яхниным.

Аудиокнига 
13 октября 2005 году первые 5 книг серии на английском языке стали доступны в виде аудиокниги на CD под названием Madonna 5 Book: Madonna 5 Audio Books for Children (лейбл Callaway Audio). Читает автор.

Примечания 

Книги по алфавиту
Сказки Мадонны
Сказки 2005 года